Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Costa Ricaanse deelgebieden. Costa Rica telt zeven provincies.

Klik op 'vlag' onder de naam van een provincie om naar het artikel over de vlag te gaan.

 
 
Costa Rica
Vlaggen